Pazifik steht für:

 Pazifischer Ozean, größter und tiefster Ozean der Erde
 Pazifik (Schiffstyp), Mehrzweck-Stückgutschiffe der Warnow-Werft

 Pazifik (Album) der deutschen Rockband Massendefekt (2018)

Siehe auch

 Pacific (Begriffsklärung)